Il singolare femminile del torneo di tennis Queensland Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Helena Suková che ha battuto in finale Liz Smylie 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Pam Shriver (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (terzo turno)
 Helena Suková (Campionessa)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Steffi Graf (secondo turno)
 Bettina Bunge (semifinali)

 Eva Pfaff (quarti di finale)
 Anne White (terzo turno)
 Bettina Bunge (terzo turno)
 Gigi Fernández (secondo turno)
 Dianne Balestrat (secondo turno)
 Liz Smylie (semifinali)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1984